Samone – comune italiano nella città metropolitana di Torino
Samone – comune italiano in provincia di Trento
Samone – frazione di Guiglia in provincia di Modena
Samone – personaggio della  mitologia greca